Nikolái Ivánovich Kuznetsov  puede referirse a: 

Nikolái Ivánovich Kuznetsov (1864-1932), científico ruso.
Nikolái Ivánovich Kuznetsov (1911-1944), agente de inteligencia soviético.
Nikolái Ivánovich Kuznetsov (1922-2008), militar soviético.
Nikolái Ivánovich Kuznetsov (n. 1937), pintor ruso.
Nikolái Ivánovich Kuznetsov (1939-2007), veterinario ruso.
Nikolái Ivánovich Kuznetsov (1951-2006), actor ruso